Финал Кубка Хорватии по футболу 2004 — двухматчевый финальный поединок Кубка Хорватии сезона 2003/04, в котором встречались загребское «Динамо» и «Вартекс». Двухматчевое противостояние закончилось ничейным результатом со счётом 1:1. Победа была присуждена «Динамо» по правилу гола на выезде. Победитель получил путёвку во второй отборочный раунд Кубка УЕФА.

Путь к финалу

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
Официальный сайт 

2004
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Хорватия